Der Renault Captur II ist ein Kompakt-SUV des französischen Automobilherstellers Renault.

Geschichte 
Die zweite Generation des Captur wurde am 3. Juli 2019 vorgestellt. Öffentlichkeitspremiere hatte sie auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2019. Marktstart des Modells war am 11. Januar 2020. Den sportlicher gestalteten R.S. Line präsentierte Renault am 15. Februar 2021.

Mitsubishi ASX 

Seit 2023 wird die Baureihe unter Verwendung von Badge-Engineering auch als zweite Generation des Mitsubishi ASX angeboten.

Technik 
Der neue Captur basiert nun auf der Renault-Nissan CMF-B-Plattform, die mit dem Renault Clio V eingeführt wurde. Auch die im September 2019 vorgestellte zweite Generation des Nissan Juke nutzt sie.

Gegenüber dem Captur I fällt die zweite Generation größer aus. Optisch ist das Modell wieder ähnlich gestaltet.

Motoren 
Zum Marktstart war ein 1,0- und ein 1,3-Liter-Ottomotor vom Typ Renault H5Ht, der in ähnlicher Bauart auch unter Mercedes-Benz M 282 verkauft wird, und ein 1,5-Liter-Dieselmotor verfügbar. Zusätzlich ist ein Plug-in-Hybrid verfügbar. Dieser Antrieb ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Renault-Nissan und Mitsubishi. Der Dieselmotor entfiel im Sommer 2020. Im Sommer 2022 ergänzte ein Voll-Hybrid die Antriebspalette.

Technische Daten

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Hybridelektroautomodell